Deák Sándor (1811–1861) cisztercita rendi főgimnáziumi tanár 
 Deák Sándor (1894–1971) népművész, fafaragó
 Deák Sándor (1909–2004) színművész 
 Deák Sándor (1921) építész
 Deák Sándor (1948–1990) előadóművész, politikus
 Deák Sándor (1952–2002) bábszínész
 Deák Sándor (1952) dzsesszmuzsikus, trombitás

Jegyzetek